Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1967.

Setzliste

Ergebnisse 
In der Vorrunde gewannen die beiden Dänen Henrik Grage und Nielsen gegen Ernst Frick und Hans-Joachim Pöschk mit 7:5, 6:2, 6:3.

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 11. Jahrgang (1967), Heft 5

1967
Tennisturnier 1967